Кілов Казбек Ельбрусович (* 1992) — білоруський борець греко-римського стилю, бронзовий призер чемпіонату Європи.

 Кілов-Рудяків — ландшафтний заказник місцевого значення на території Бориспільського району Київської області.